Џенифер Билс (; Чикаго, Илиноис, САД, 19. децембар 1963) је америчка глумица. Најпознатије улоге је остварила као Александра „Алекс“ Овенс у филму „Флешденс“ и као Бет Портер у ТВ серији „Реч на л“ ().

Филмографија 

|-
| 1980. || ||-{My Bodyguard}- || Клифордова пријатељица ||
|-
| 1983. || Флешденс || -{Flashdance}- || Алекс Овенс ||
|-
| 1985. || ||-{The Bride}- || Ева ||
|-
| rowspan="2"| 1988. || ||-{La Partita, (The Gamble)}- || леди Оливија Кандиони||
|-
| ||-{Split Decisions}- || Барбара Урибе ||
|-
| rowspan="2" | 1989. || ||-{Vampire's Kiss}- || Рејчел ||
|-
| ||-{Sons}- || трансвестит ||
|-
| 1990. || ||-{Dr.M}- || Соња Воглер ||
|-
| 1991. || ||-{Blood and Concrete}- || Мона ||
|-
| rowspan="4" | 1992. || ||-{In the Soup}- || Анџелика Пена ||
|-
| ||-{Day of Atonement}- || Џојс ||
|-
| ||-{Indecency}- || Ели Шо || ТВ филм
|-
| ||-{Terror Stalks the Class Reunion}- || Вирџинија || ТВ филм
|-
| rowspan="3"| 1993. || ||-{Caro diario}- || себе ||
|-
| ||-{The Princess and the Cobbler}- || принцеза -{YumYum}- ||глас
|-
| ||-{The Night Owl}- ||Џулија || ТВ филм
|-
| rowspan="3" | 1994. || ||-{Dead on Sight}- || Ребека Дарси ||
|-
| ||-{Mrs. Parker and the Vicious Circle}- || Гертруда Бенчли ||
|-
| ||-{The Search for One-eye Jimmy}- || Елен ||
|-
| rowspan="4"| 1995. || ||-{Four Rooms}- || Анџела ||
|-
| ||-{Let It Be Me}- || Емили Тејлор ||
|-
| Ђаво у плавој хаљини||-{Devil in a Blue Dress}- || Дафни Монет ||
|-
| ||-{Arabian Knight}- || принцеза -{YumYum}- ||глас
|-
| rowspan="2" | 1997. || ||-{Wishful Thinking}- || Елизабет||
|-
| ||-{The Twilight of the Golds}- || Сузан Стајн ||
|-
| rowspan="4" | 1998. || ||-{Body and Soul}- || Џина ||
|-
| ||-{The Prophecy II}- || Валери Росалес ||
|-
| ||-{The Last Days of Disco}- || Нина||
|-
| ||-{The Spree}- || Зинија Кели || ТВ филм
|-
| rowspan="2" | 1999. || ||-{Something More}- || Лиса ||
|-
| ||-{Turbulence 2: Fear of Flying}- || Џесика ||
|-
| rowspan="3" | 2000. || ||-{Militia}- || Џули Сандерс ||
|-
| ||-{Without Malice}- || Саманта Вилкс || ТВ филм
|-
| ||-{A House Divided}- || Аманда Диксон || ТВ филм
|-
| rowspan="5"| 2001. || ||-{Out of Line}- || Џени Капитанас||
|-
| ||-{The Anniversary Party}- || Џина Тејлој ||
|-
| ||-{The Big House}- || Лорејн Брустер || ТВ филм
|-
| ||-{After the Storm}- || госпођа Гавоти || ТВ филм
|-
| ||-{The Feast of All Saints}- || Доли Роуз || ТВ филм
|-
| rowspan="3" | 2002. || ||-{13 Moons}- || Сузи ||
|-
| ||-{Roger Dodger}- || Софи ||
|-
| ||-{They Shoot Divas, Don't They?}- || Слоун Мекбрајд|| ТВ филм
|-
| 2003. ||Одбегла порота ||-{Runaway Jury}- || Ванеса Лембек||
|-
| 2004. || ||-{Catch That Kid}- || Моли ||
|-
| rowspan="2" | 2005. || ||-{Break a Leg}- || Џулијет ||
|-
| ||-{Desolation Sound}- || Елизабет Стори ||
|-
| rowspan="2" | 2006. || Клетва 2 ||-{The Grudge 2}- || Триш ||
|-
| ||-{Troubled Waters}- ||специјални агент Џенифер Бек||
|-
| 2007. || ||-{My Name Is Sarah}- || Сара Винстон || ТВ филм
|-
| 2009. || ||-{Queen to Play}- || -{L'Américaine}- ||
|-
| rowspan="3" | 2010. ||Књига спаса ||-{The Book of Eli}- || Клодија ||
|-
| ||-{A Night for Dying Tigers}- || Мелани ||
|-
| ||-{The Night Before the Night Before Christmas}- || Анџела Фокс || ТВ филм
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1963.
Људи из Чикага
Америчке глумице
Добитници награде Сателит